Донсю́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Колиньи. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01147.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км северо-восточнее Лиона, в 25 км к северу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 473 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 299 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 222 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 222 активных жителей работали 196 человек (99 мужчин и 97 женщин), безработных было 26 (13 мужчин и 13 женщин). Среди 77 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн